

Сен-Сюльпіс () — муніципалітет у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара
 Сен-Сюльпіс () — муніципалітет у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ен
 Сен-Сюльпіс () — муніципалітет у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза
 Сен-Сюльпіс () — муніципалітет у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона
 Сен-Сюльпіс () — муніципалітет у регіоні Пеі-де-ла-Луар, департамент Маєнн
 Сен-Сюльпіс () — муніципалітет у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ньєвр
 Сен-Сюльпіс () — муніципалітет у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Савоя
 Сен-Сюльпіс () — муніципалітет у регіоні Окситанія, департамент Лот
 Сен-Сюльпіс () — муніципалітет у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Пюї-де-Дом
 Сен-Сюльпіс () — муніципалітет у регіоні Окситанія, департамент Тарн

 Сен-Сюльпіс () — церква в Парижі

Сен-Сюльпіс — громада в кантоні Во